Rue aux Ours peut désigner :
 Rue aux Ours, à Metz ;
 Rue aux Ours, à Paris ;
 Rue aux Ours, à Rouen.

Voir aussi 
 Rue de l'Ours, à Colmar